Kasteel de Dieudonné
 Dieudonné (Oise), een gemeente in Frankrijk